La caduta (A queda) – film del 1978 diretto da Ruy Guerra e Nelson Xavier
 A queda – singolo di Gloria Groove del 2021